Otthonról hazafelé (Outback Bound), 1988-as amerikai film John Llewellyn Moxey rendezésében
 Otthonról hazafelé, Varga Miklós 1990-es szólólemeze